Копалтитла има више значења:

 Копалтитла (Уазалинго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Копалтитла (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Копалтитла (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику